Ida Nowakowska – attrice, ballerina e conduttrice televisiva polacca con cittadinanza statunitense
 Maria Nowakowska – modella polacca, Miss Polonia 2009
 Weronika Nowakowska – biatleta polacca